Le nom Sprengel a été porté par plusieurs personnalités :
 Carl Philipp Sprengel (1787-1859), botaniste allemand ;
 Christian Konrad Sprengel (1750-1816), botaniste allemand ;
 Hermann Sprengel (1834-1906), chimiste et physicien britannique d'origine allemande ;
 Kurt Sprengel (1766-1833), botaniste allemand ;
 Matthias Christian Sprengel (1746-1803), historien allemand ;
 Otto Sprengel, (1852, 1915), chirurgien allemand.